Turniej o Brązowy Kask 1977 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 21. roku życia. W sezonie 1977 rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał.

Finał 
 28 maja 1977 r. (sobota), Gdańsk

Bibliografia 
 
 Wyniki finału Brązowego Kasku 1977

1977
1977 w sporcie żużlowym
1977 w polskim sporcie